Rantau Gedang (Singkil), een plaats in Indonesië
Rantau Gedang (Bathin Viii), een plaats in Indonesië
Rantau Gedang (Mersam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing